Ама́нда Петерсон (; 8 июля 1971, Грили, Колорадо, США — 3 июля 2015, там же) — американская актриса, наиболее известная по роли Синди Манчини в фильме «Любовь нельзя купить».

Биография

Ранние годы 
Родилась в городе Грили (Колорадо, США) младшим ребенком в семье Джеймса Петерсона, отоларинголога по профессии и его жены, Сильвии. В семье уже воспитывались двое старших детей, Энн Мари и Джеймс Петерсон-младший.

Актёрская карьера 
Аманда начала карьеру актрисы еще ребенком и в самом начале использовала имя «Мэнди Петерсон», которым ее называли в кругу семьи. Дебютом для Петерсон стала роль Гретель в мюзикле «Звуки музыки», поставленном в Университете Северного Колорадо, когда ей было всего семь лет.

В 1982 году Аманда появлялась в эпизодах телесериалов «Отец Мерфи» и «Серебряные ложки». В том же году она исполнила эпизодическую роль в фильме «Энни». В 1983—1984 годах она играла роль Скуирт Сойер в сериале телеканала NBC «Бун», а в 1985 году снялась в фильме «Исследователи».

В 1986 году пятнадцатилетнюю Аманду выбрали на главную роль в подростковой комедии «Мальчик снимает девочку», где её патрнёром стал Патрик Демпси. Съемки проходили в городе Тусон, штат Аризона. Позже название фильма заменили на «Любовь нельзя купить», это произошло после того, как продюсеры получили право использовать название песни группы The Beatles. Фильм был выпущен летом 1987 года и получил смешанные отзывы критиков, но это не помешало стать ему настоящим хитом, Петерсон и Демпси — кумирами подростков. После фильма «Любовь нельзя купить» она появилась на обложках молодёжных журналов Tiger Beat и Teen Beat.

Поздние годы 
В 1994 году Петерсон оставила мир шоу-бизнеса и вернулась в родной город Грили, штат Колорадо. По словам её отца, доктора Джеймса Петерсона, Аманда оставила Голливуд, чтобы «начать новую жизнь». После непродолжительного обучения в колледже Миддлбери, она поступила в Университет штата Колорадо, где проучилась год. Позднее она так же обучалась в Университете Северного Колорадо.

В период с октября 2000 года по май 2012 года, Петерсон была арестована пять раз за преступления, связанные с нападением третьей степени, домогательством, вождением в состоянии алкогольного опьянения, наркоторговлей, подозрением в распространении запрещенных веществ. С сентября по декабрь 2005 года Аманда провела три месяца за решеткой. Последние аресты Петерсон были связаны с обвинением в мелком правонарушении и хранении наркотиков в апреле 2012 года, а также с подозрением в жестоком обращении с детьми в мае 2012 года, которое позже было снято. Последние три года своей жизни Петерсон получала пособие по инвалидности и жила одна в квартире в Грили после второго развода.

Личная жизнь 
Первый брак Аманды с Джозефом Робертом Скатвиком окончился разводом 9 апреля 1999 года. В мае 2008 года Петерсон вышла замуж во второй раз за Дэвида Хартли, который стал отцом её двоих детей, и брак с которым так же закончился разводом.

Смерть 
Аманда умерла 3 июля 2015 года у себя дома в Грили, Колорадо, от передозировки морфином, не дожив 5 дней до своего 44-летия. Тело мёртвой Петерсон было найдено лишь два дня спустя.

По словам отца Петерсон, его дочь ранее имела проблемы с наркотиками, но в момент своей смерти она была чиста и стала «довольно религиозной». Он также заявил, что в последние годы Петерсон страдала от апноэ во сне, а так же от приступов пневмонии и синусита.

В сентябре 2015 года родители Петерсон сообщили в ток-шоу The Doctors, что ее изнасиловали в возрасте 15 лет, и в то время она не раскрывала этого.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Киноактрисы США
Выпускники Миддлбери-колледжа
Выпускники Университета Северного Колорадо
Выпускники Университета штата Колорадо